Ruprechtshofen heißen folgende geographische Objekte:

 Ruprechtshofen, Marktgemeinde im Bezirk Melk in Niederösterreich

 Ruprechtshofen (Gemeinde Naarn), Ortschaft in Naarn im Machlande, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Ruprechtshofen (Gemeinde Niederneukirchen), Ortschaft in Niederneukirchen, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich